Odbojkaško prvenstvo Jugoslavije za 1976./77. je osvojila Mladost-Monter iz Zagreba.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1976-77